Nicéphore est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Nicéphore, en grec Νικηφόρος (Nikêphoros « Victorieux », de nikê « victoire » et phorein « porter ») est un prénom grec.

C'est une des épithètes données à Aphrodite  (voir Vénus Victrix), ainsi qu'à Argos.

Les équivalents latins du prénom Nicéphore sont les prénoms Victor (de victor, victoris signifiant « vainqueur ») et Vincent (de vincentius signifiant « victorieux »).

Saints chrétiens 
 Nicéphore  de Constantinople, patriarche de Constantinople de 806 à 815.
 Nicéphore et Étienne, martyrs écorchés vifs ; fêtés le 8 février.

Empereurs byzantins 
  le Logothète (760-811), empereur byzantin de 802 à 811. 
 Nicéphore II Phocas (912-969), empereur byzantin de 963 à 969. 
 Nicéphore III Botaniatès (1001-1081), empereur byzantin de 1078 à 1081.

Despotes d'Épire 
 Nicéphore I Doukas (v. 1240-v. 1297), despote d'Épire de 1267 ou 1268 à 1297.
 Nicéphore II Orsini, despote d'Épire en 1335-1337 et 1356-1359.

Religieux 
 Nicéphore d'Antioche, martyr en 260
 Nicéphore de Bulgarie, martyr du 
 Nicéphore de Chio, moine grec
 Nicéphore II de Constantinople, patriarche de Constantinople de 1260 à 1261

Autres personnalités 
 Arsace Nicéphore, prétendant arsacide au trône des Parthes vers 126- 
 Nicéphore, César, fils de Constantin V ()
 
 Nicéphore Grégoras (vers 1295 - 1360), historien byzantin.
 Nicéphore Diogène (vers 1068), fils de l'empereur Romain Diogène.
 Nicéphore Basilakios, usurpateur byzantin qui tenta de s'emparer de l'empire en 1078. 
 Nicéphore Basilakès (vers 1115 - vers 1182), rhéteur byzantin.
 Nicéphore Xiphias (), général byzantin.
 Nicéphore Blemmydès (), homme de lettres byzantin. 
 Nicéphore Calliste Xanthopoulos (), historien byzantin.
 Nicéphore Lessard, prêtre catholique québécois, fondateur de la municipalité de Saint-Nicéphore au Canada.
 Nicéphore Niépce, un pionnier de la photographie.
 Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin.

Toponyme 
 Saint-Nicéphore, secteur de la ville de Drummondville, au Québec (Canada).

Périodique 
 Nikephoros, revue allemande d'histoire antique.

Notes 

Prénom grec